Чемпионат мира по хоккею с мячом 1975
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1975
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1975